Сим — город (с 13 ноября 1942 года) в Ашинском районе Челябинской области России. Административный центр Симского городского поселения. Население составляет  чел. ().

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» Симское городское поселение включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

География 
Расположен на реке Сим, в 27 км от районного центра Аши, в 330 км от Челябинска, в 9 км от железнодорожной станции Симская на историческом направлении Транссиба. Через город проходит федеральная автодорога М-5 «Урал».

Климат 
Умеренный континентальный климат. Июль — самый тёплый месяц в году, средняя температура 17,7 °C. Самый холодный месяц — январь со средней температурой −16.3 °C.

Среднегодовое количество осадков составляет 445 мм.

История 
Указом Берг-коллегии от 29 марта 1759 года предписывалось

«…заводчику Матвею Мясникову с сызранским купцом Яковом Петровым на приисканной ими… в Уфимской провинции в дачах Шайтан-Кудейской волости… на речке Сим построить железовододействуемый завод с двумя домнами и при них завод з девятью действительными и тремя запасными молотами…»

18 февраля 1763 года Оренбургское горное начальство рапортовало в Берг-коллегию о начале работы заводов коллежских асессоров Твердышева и Мясникова: Юрюзанского и Симского, которые начали перековывать чугун, выплавляемый на Катав-Ивановском заводе. В 1763 году в 20 верстах на впадающей в речку Сим реке Яраль (Ерал) появилась большая русская деревня, принадлежащая Твердышевским железным заводам. Симский завод был одним из многих заводов, основанных на Урале в период Семилетней войны и войн с Турцией.

16 марта 1759 года Берг-коллегия вынесла определение о разрешении заводчикам построить завод на реке Сим, а в 1761 году он стал выдавать продукцию. Тогда же при заводе возникло поселение. В 1773 году на заводе трудилось более 900 приписных крестьян.

23 мая 1774 года, во время Крестьянской войны 1773—1775 годов, отряд башкир-повстанцев во главе с пугачёвским полковником Салаватом Юлаевым и его отцом Юлаем Азналиным напал на Симский завод. Было убито около 60 заводских служителей, работных людей и крестьян. Завод, фабрика с плотиной, церковь и заводское селение были сожжены. Нападение произошло из-за того, что земли, на которых построили предприятие, 15 годами ранее были отчуждены у семьи напавших башкир.

30 мая 1774 года была открыта новая церковь взамен сожженной. К сентябрю 1777 года был восстановлен завод. Работали на нём, в основном, крепостные крестьяне заводовладельцев.

В 1895 году начала работать первая публичная библиотека. В 1898 г. открыта низшая ремесленная школа на 40 учащихся. В 1897 году построено и открыто первое культурно-просветительное учреждение — Народный дом общества трезвости с библиотекой, буфетом, драматическими кружками.

В 1898 году, в 9 км от Сима была проложена Самаро-Златоустовская железная дорога. Это положительно сказалось на экономике завода и поселения. От Сима до станции Симской была построена конная узкоколейная железная дорога.

В 1913 году заводы вошли в состав АО «Симское общество горных заводов и первой на Урале фабрики сельскохозяйственных. машин и орудий». В 1914 году заводы перешли на производство вооружения.

8 декабря 1917 года, после Октябрьской революции Симские заводы были национализированы советской властью.

В 1935 году завод из ведения Уралсельмаша перешел в ведение министерства обозостроения и переименован в Симский обозный завод. Основной продукцией завода вплоть до 1941 года оставались пароконные хода, санитарные и пулеметные двуколки, кузова для автомашин, походные кухни, автоприцепы.

11 августа 2011 года на перегоне Симская — Ерал произошло крушение поездов в результате которого сошли с рельсов 2 поезда и погибли 2 человека.

Население

Экономика 
Градообразующее предприятие: ПАО "Агрегат"

Образование

Средне-профессиональные учебные заведения 
ГБПОУ "Симский механический техникум"

Общеобразовательные учебные заведения 
МКОУ «СОШ № 1» г.Сим

МКОУ «СОШ № 2» г.Сим

Достопримечательности 
 Церковь во имя святого Дмитрия Солунского;
 Комната-музей И. В. Курчатова;
 Памятник комсомольцам 1960-х годов;
 Храм Сретения Господня;
 Обелиск на месте встречи партизан Симского и Миньярского заводов;
 Историко-революционный музей;
 Суходол реки Сим;
 Серпиевский пещерный град.

Радиовещание 

 104,3 МГц — Авторадио;
 104,8 МГц — Радио России / Радио Южный Урал;
 106,9 МГц — Радио Дача;

Люди, связанные с городом 
Родина известного физика Игоря Васильевича Курчатова, одного из создателей атомной бомбы, Героя Советского Союза Николая Андреевича Изюмова, советского хозяйственного и общественного деятеля Николая Александровича Волкова.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Симского городского поселения
 Сим в энциклопедии «Мой город»
 История герба Сима
 Фотографии Сима 1910 года. Работы фотографа Прокудина-Горского
 Сим в энциклопедии Ашинского района
 
 

Населённые пункты Ашинского района
Населённые пункты на реке Сим